

Gruppo A

Allenatore:  Yuri Puntus

Allenatore:  Martin Novoselac

Allenatore:  Claudio Gentile

Allenatore: Vladimir Petrović

Gruppo B

Allenatore:  Uli Stielike

Allenatore: José Romão

Allenatore: Torbjörn Nilsson

Allenatore:  Bernard Challandes

Note

Campionato europeo di calcio Under-21 2004